Тамазула има више значења:

 Општина Тамазула (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тамазула (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тамазула (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тамазула (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тамазула (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тамазула (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику